Die Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Haute-Loire der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 26. Dezember 2016 gegründet und umfasst 72 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2020). Der Sitz der Verwaltung befindet sich in der Gemeinde Le Puy-en-Velay.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay (vor 2017),
 Communauté de communes du Pays de Craponne und
 Communauté de communes de l’Emblavez.
Weitere Gemeinden aus den aufgelösten Gemeindeverbänden Communauté de communes des Portes d’Auvergne, Communauté de communes du Plateau de La Chaise-Dieu und Communauté de communes du Meygal schlossen sich ebenfalls an.
Trotz der Namensgleichheit mit der Vorgängerorganisation handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit.

Mit Wirksamkeit vom 1. Januar 2018 traten die Gemeinden Monistrol-d’Allier und Saint-Préjet-d’Allier von der Communauté de communes des Rives du Haut Allier dem hiesigen Verband bei.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 verließ die Gemeinde Saint-Pal-de-Senouire den Gemeindeverband und wechselte zur Communauté de communes des Rives du Haut Allier.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

PuyenVelay
Gemeindeverband im Département Haute-Loire
Gegründet 2016